Osoby noszące nazwisko Lall:
 Premjit Lall (1940–2008) – indyjski tenisista
 Hemant Lall (ur. 1951) – amerykański brydżysta
 Nasir Lall (ur. 1972) – kanadyjski zapaśnik
 Justin Lall (1986–2020) – amerykański brydżysta
 Babu Lall – indyjski bokser